

Toponyme 

 Avenue Joseph-Jougla à Joinville-le-Pont

Personnalités 

 André Jougla de Paraza (1702-1769), magistrat français ;
 Audrey Jougla (née en 1985), essayiste et auteur-compositeur-interprète française ;
 Christian Jougla (né en 1938), écrivain français ;
 Henri Jougla de Morenas (1903-1955), écrivain et héraldiste français ;
 Henri-Elisabeth Jougla de Paraza (1744-1801), diplomate français ;
 Stéphane Jougla (né en 1964), écrivain français.

Entreprises 
 Société Graffe et Jougla, fabrication de plaques photographiques (1883-1898), Le Perreux ;
 Société Jougla, fabrication de plaques photographiques (1898-1911), Le Perreux puis Joinville-le-Pont ;
 Société Lumière et Jougla, fabrication de matériel photographique (1911-1928), Joinville-le-Pont, devenue ensuite la Société Lumière.